Gunda steht für
 Gunda, ein Vorname
 Gunda (Kartoffel), eine frühe, mehligkochende Kartoffelsorte
 Gunda (Einheit), ein ehemaliges Stückmaß in Kalkutta und auf verschiedenen Inseln Ostindiens
 Gunda (2020) (en), ein Schwarz-Weiß-Dokumentarfilm von Viktor Kossakovsky (en) über den Alltag eines Hausschweins